Pretzsch (Burgenlandkreis), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Pretzsch (Elbe), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt